Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute du  au .

Betty Stöve remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1976
Tokyo